Stargate Worlds — многопользовательская ролевая онлайн-игра в популярной вселенной «Звёздные врата» (). В феврале 2010, фирма разработчик объявила о своем банкротстве, а будущее игры не определено. Техническая часть базируется на движке Unreal Engine 3. Создав персонажа (плохой или хороший), игрок может торговать, исследовать, воевать самостоятельно, создавать торговые и военные альянсы с другими игроками и прочее. Главная же завязка всей игры крутится вокруг конфликта Базы Звёздных Врат и противоборствующей силой Системных Лордов.

Описание 
RPG Vault  опубликовал первую статью из цикла материалов о Stargate Worlds, сообщив в ней следующие новые факты об игре:
 В игре планируется 4 направления крафта: биология, инженерия, физика и электроника. При этом, содержание древа технологий будет зависеть и от расы крафтера.
 Ситуация в игровых мирах будет зависеть от действий игроков, поэтому инстансов в SGW будет немного — только для «эпических миссий».
 В роли игровой валюты будет выступать наквада.
 По умолчанию, при получении нового квеста, игроку будет выдаваться лишь минимально необходимая для его выполнения информация. Для любителей погружаться в игровой мир, будет предусмотрена опция по запросу дополнительных данных о задании.
 После смерти игрока, тот может дождаться возрождения от союзников или восстановиться в ближайшей aid station (в этом случае у персонажей будет возможность заказать транспорт для доставки к своим останкам). В роли негативных эффектов от смерти выступают: уменьшение значений атрибутов, понижение темпа регенерации и увеличение таймеров (cooldown) способностей.

Изображения

Видео 
Демонстрационный видеоролик на YouTube

Игры на движке Unreal Engine
Игры для Windows
MMORPG по алфавиту
Звёздные врата
Отменённые компьютерные игры для Windows
Полностью отменённые компьютерные игры